Solus steht für:
 Solunt ( Solus), antike Stadt auf Sizilien 
 Solus (Betriebssystem), eine Linuxdistribution 
 Mount Solus, Berg im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel